

Cinema
Hot Shots – cortometraggio muto del 1923
Hot Shots – film del 1956
Hot Shots! – film del 1991

Musica
Hot Shots – album dei Trooper

Televisione
Hot Shots – serie televisiva canadese trasmessa nel 1986